Kongsberg peut désigner :
 Kongsberg, une ville norvégienne ;
 Kongsberg Gruppen, une entreprise norvégienne du secteur de la défense ;
 la Fabrique d'armes de Kongsberg, filiale de la précédente ;
 Kongsberg Satellite Services, une coentreprise entre Kongsberg Gruppen et le Norsk Romsenter.